Шалом Аруш () — глава института «Нить Милосердия» (), духовный лидер, писатель, лектор и популяризатор идей брацлавского направления хасидизма в иудаизме. Автор книг о практическом приложении веры в Бога в разных областях жизни и достижении счастья. Книги Аруша переведены на русский, английский, французский, немецкий, португальский и испанский языки.

Биография 
Рав Шалом Аруш родился в Марокко, репатриировался в Израиль в тринадцать лет со своими родителями. После окончания средней школы служил в израильской армии, в спасательном спецподразделении ВВС в должности военного медика. Участвовал во многих спасательных операциях, в том числе во время войны Судного Дня. Уже тогда проявилась в нём внутренняя потребность помогать людям и спасать их от гибели.

После окончания службы в армии Шалом Аруш учился в университете, специализируясь на экономике.
Событием, коренным образом изменившим его мировоззрение, была гибель пятерых близких друзей Аруша в вертолётной катастрофе, происшедшей во время выполнения боевого задания. Под влиянием этого события Аруш постепенно приблизился к иудаизму.

Он учился в нескольких иешивах, и остановился на браславском учении, которое преподал ему рав , глава иешивы «Шуву Баним». Со временем рав Шалом Аруш стал личным помощником рава Берлянда. Вместе со своим наставником рав Аруш учился у рава Леви-Ицхака Бендера и рава Шмуэля Шапиро. Рав Аруш женат и имеет 11 детей.

Просветительская деятельность 
В начале 90-х годов рав Аруш основал в Иерусалиме иешиву и общину «Хут шель Хесед» («Нить милосердия») с целью приближать евреев к Торе. Количество его учеников исчисляется тысячами, многие из которых известные деятели культуры, как например актёр и певец . Рав Шалом Аруш даёт уроки по иудаизму и учению рабби Нахмана из Брацлава в разных местах Израиля и вне его. На своих уроках Рав Аруш подчёркивает стороны учения раби Нахмана, касающихся веры в Бога и божественное провидение и практическом применение веры в областях улучшения человеческих отношений, укрепления взаимопонимания в семье, воспитания детей и достижении счастья.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Биография Шалома Аруша на breslev.co.il]

Писатели Израиля
Раввины Израиля